Mužská čtyřhra St. Petersburg Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do deblové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Matteo Berrettini a Fabio Fognini, jehož členové nestartovali společně. Fognini se rozhodl turnaje nezúčastnit a Berrettini nastoupil s Bolellim.

Vítězem se stal nenasazený indicko-slovenský pár Divij Šaran a Igor Zelenay, který ve finále za 1.17 hodiny zdolal italskou dvojici Matteo Berrettini a Simone Bolelli. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si na prvním společně odehraném turnaji v kariéře připsali 250 bodů do žebříčku ATP. Zelenay vybojoval debutový deblový titul na okruhu ATP Tour po předchozích čtyřech finálových porážkách a pro Šarana to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nikola Mektić /  Franko Škugor (semifinále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinále)
  Roman Jebavý /  Philipp Oswald (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Open
ATP Tour 2019